Idiofa (stad), een stad in de Congolese provincie Kwilu
Idiofa (territorium), een bestuurlijke eenheid in de Congolese provincie Kwilu
Bisdom Idiofa, een rooms-katholiek bisdom in Congo-Kinshasa